El término álamo blanco puede referirse, en esta enciclopedia:

 a álamo blanco, el nombre común del árbol Populus alba, común en Europa, y
 a álamo blanco, el nombre común del árbol Populus tremula, más conocido como álamo temblón.